Солдат королевы Мадагаскара () — польский музыкальный фильм, комедия 1958 года.

Сюжет 
Сатурнин Мазуркевич — вдовец с ребёнком, адвокат из Радома. Он приезжает в Варшаву, чтобы жениться на молоденькой Сабинке, воспитаннице его знакомых, Монцких. Девушка любит Владека, сына её покровителей. Однако Владислав (Владек) Монцкий любит знаменитую певицу, Камиллу, в которую влюблён и его дядя, которого тоже зовут Владислав Монцкий. Сатурнин Мазуркевич это всё не очень понимает (и тоже влюбляется в роковую Камиллу), а действия его и его сынишки Казя вызывают большую суматоху в семье Монцких.

В ролях 
 Тадеуш Фиевский — Сатурнин Мазуркевич, адвокат из Радома
 Анна Лубеньская — Камилла
 Барбара Квятковская-Ласс — Сабинка Леменцкая
 Ирена Квятковская — Анеля Леменцкая, мать Сабинки
 Игнацы Гоголевский — Владек Монцкий
 Халина Дрохоцкая — Марцьянна Монцкая, мать Владека
 Анджей Щепковский — Владислав Монцкий, дядя Владека
 Ярема Стемповский — Гжегож, лакей Монцких
 Людвик Бенуа — начальник железнодорожной станции в Радоме / голос директора «Аркадии»
 Стефан Бартик — служащий в «Аркадии»
 Ядвига Бараньская — дама, едящая пирожное в «Аркадии»
 Богуслав Сохнацкий — мужчина в пивной
 Казимеж Брусикевич — официант в гостинице
 Эугениуш Каминьский — гость
 Ежи Вальчак — поклонник Камиллы
 Леонард Петрашак

См. также 
 Солдат королевы Мадагаскара (фильм, 1939)

Литература 
 Film polski a-z / Jerzy Marchewka. — Toruń: Wydawnictwo Teresa i Jerzy Marchewka, 2005. — 180 с. ISBN 83-917860-8-0.

Ссылки 
 Описание фильма // Filmpolski.pl
 Кадры из фильма // Fototeka.fn.org.pl

Музыкальные фильмы Польши
Кинокомедии 1958 года
Кинокомедии Польши
Фильмы Польши 1958 года